Lomakina kan som auktorsförkortning betyda:

 Natalia Borisovna Lomakina
 N.V. Lomakina

Robotskapade auktorsförkortningar